Быстря́нки:
 Быстрянки () — род рыб семейства карповых.
 Быстрянки () — семейство жесткокрылых (жуков).

См. также 
 Быстрянка